Jiří Toskánský (: Georg Maria Rainer Joseph Peter Hubert Gottfried Eustach Rupert Ignaz von Österreich-Toskana; 22. srpna 1905, Parsch – 21. března 1952, Mellingen) byl rakouský arcivévoda a toskánský princ z toskánské linie Habsbursko-Lotrinské dynastie.

Život 
Byl třetím potomkem a druhým synem arcivévody Petra Ferdinanda Toskánského a princezny Marie Kristiny Sicilské. Ve svých třinácti letech odešel s rodiči a sourozenci z Rakouska. Do roku 1935 žil ve Švýcarsku a za vlády premiéra Kurta Schuschnigga se vrátil zpět do Rakouska. Zemřel v Mellingenu a pochován byl v Altshausenu ve Bádensku-Württembersku.

Manželství a potomci 
Od roku 1936 byl ženatý s hraběnkou z Waldburg-Zeilu, Marií Valerií, pravnučkou císaře Františka Josefa I..
Z manželství se narodilo devět dětí:
 Guntram Maria Jiří (1937–1944)
 Radbot Ferdinand (* 1938)
 Marie Kristina (1941–1942)
 Waldburga Rosa (* 1942)
 Verena Gertrud (1944–1945)
 Jan (*/† 1945)
 Kateřina (* 1948)
 Anežka Marie (* 1950)
 Jiří Maria (* 1952)

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Jiří Toskánský
Jiří Toskánský
Jiří Toskánský
Jiří Toskánský
Narození v roce 1905
Narození 22. srpna
Úmrtí v roce 1952
Úmrtí 21. března
Pohřbení v Altshausenu
Muži